Дроздино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дроздино — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Дроздино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Дроздино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.